Аун:
Аун, Маре Эрнстовна (, род. 1939) — эстонский археолог.
Аун, Мишель Наим (род. 1933) — ливанский военный и политический деятель, генерал, премьер-министр и президент Ливана.
Вин Аун (1944—2009) — мьянманский политический деятель, бывший министр иностранных дел Мьянмы.
 Аун аль-Хасауна (род. 1950) — премьер-министр Иордании.
 
 Аун Старый — легендарный конунг свеев из династии Инглингов.
 Аун, Рейн (1940—1995) — советский легкоатлет.

См. также 
Ень-Моут-Аун
Ай-Моут-Аун